La Tragédie du Japon (Nihon no higeki) de Fumio Kamei
La Tragédie du Japon (Nihon no higeki) de Keisuke Kinoshita
La Tragédie du Japon (Nihon no higeki) de Masahiro Kobayashi